Příjmení Kušnír (Kušnírová), Kushnir, Kuschnir nosily osoby:

 František Kušnír (* ?), slovenský fotbalista, záložník
 Jindřich Kušnír (* 1959), československý fotbalista, obránce
 Milan Kušnír (* 1958), československý fotbalista, záložník.
 Ondřej Kušnír (* 1984), český fotbalista a reprezentant
 Silvia Kušnírová (* 1979), slovenská novinářka a moderátorka televizních politických diskusí

Podobná příjmení 
 Kušnir 
 Kushner (Kušner)
 Kušnirák

Česká příjmení
Slovenská příjmení